FreedroidRPG ist ein freies Computer-Rollenspiel, das unter der GNU General Public License veröffentlicht wird. Der Held des Spiels ist Tux, das Linux-Maskottchen. FreedroidRPG basiert auf Freedroid Classic, welches wiederum Paradroid nachempfunden ist, einem Spiel für den Commodore 64. Die Spielmechanik orientiert sich am Computer-Rollenspiel Diablo.

Spielinhalt 
Der Spielinhalt konzentriert sich hauptsächlich auf das Zerstören von Robotern. Um im Spiel weiterzukommen, muss der Spieler Aufgaben von Nicht-Spieler-Charakteren erfüllen, bestimmte Gegenstände beschaffen, oder ausgewählte Levels von Robotern, den zentralen Gegnern im Spiel, freikämpfen. Dabei stehen dem Spieler verschiedene Waffen wie Schwerter und Dolche sowie Pistolen und Gewehre zur Verfügung, die er im Laufe des Spiels findet oder erwirbt.
Das Spiel findet in einer Zeit statt, in der ein Betriebssystem der imaginären Firma „MegaSys“ Roboter, die für den Menschen arbeiten sollten, zur Rebellion bringt. Die Roboter attackieren nun alles Lebende, statt den Menschen zu dienen. Doch ein kleines Dorf, in dem sich die noch überlebenden Menschen versammelt haben, leistet Widerstand gegen die Roboter. Dieses Dorf stellt das Zentrum des Spiels dar. Dort bekommt der Spieler Aufträge, kann neue Ausrüstung erwerben oder seine aktuelle reparieren lassen. Eine Möglichkeit zur Heilung besteht dort ebenfalls. Auch kann der Charakter dort verschiedene Programme (Zaubersprüche) erlernen, die beispielsweise Gegner schädigen, für eine bestimmte Zeit unbeweglich machen oder verlangsamen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich selbst zu heilen, das entsprechende Programm vorausgesetzt. Das Heilen macht aber den Spieler selbst für eine kurze Zeit unbeweglich.
Wer keine Waffengewalt gegen die Roboter einsetzen will, kann sie auch, wie im Vorbild Paradroid, in einem kleinen Minispiel übernehmen und, eine erfolgreiche Übernahme vorausgesetzt, für sich kämpfen lassen. Die Roboterklassen sind durchnummeriert und bestehen aus je drei Zahlen. Der schwächste Roboter heißt 123, einer der stärksten ist Nummer 999.

Das Spiel zeichnet sich auch durch immer wieder auftauchende, oft ironische Anspielungen auf Programmierung, Software- und Computer-Geschichte und z. T. Science-Fiction-Klassiker aus.

Technik 
Es gibt einen im Spiel integrierten Karteneditor, der es dem Spieler erlaubt, eigene Levels bzw. Karten zu kreieren oder schon bestehende zu modifizieren. Unter der Benutzung von Linux kann das Spiel im SDL- oder auch im OpenGL-Modus gestartet werden. Ersteres empfiehlt sich bei Rechnern, welche keine 3D-Beschleunigung besitzen. Um den OpenGL-Modus verwenden zu können, muss das Spiel zuvor kompiliert werden, sofern es nicht als Programmpaket für die Distribution angeboten wird. Ferner ist es möglich, das Spiel ohne Tonausgabe zu starten. Dem Spieler stehen ein Fenstermodus und ein Vollbildmodus zur Verfügung, wobei zwischen einer Bildauflösung von 640 × 480 und 1400 × 1050 Pixeln stufenweise gewählt werden kann. Es gibt verschiedene Optionen, die es dem Spieler ermöglichen, das Spiel an die Leistung seines Computers anzupassen.

Entwicklungsgeschichte 
Ab Version 0.12RC1, die am 18. Februar 2009 erschien, verwendet das Spiel neben C und Python auch die Skriptsprache Lua, welche die Handhabung des Dialogsystems deutlich vereinfachte.
Bis zur Version 0.13 unterstützte das Spiel Internationalisierung, welche jedoch entfernt wurde, da es an Entwicklern fehlte, die das technische Wissen zum Umgang damit hatten.
In der Zwischenzeit (Ende April 2010) wurde die Internationalisierung des Spiels aber wieder aufgenommen.

Dazu wird die Open-Source-Plattform Transifex verwendet.

Das Spiel nahm 2010 am Google Summer of Code teil. Währenddessen wurde die Software Review Board zur Verwaltung der Patches eingeführt.
Während des Google Summer of Code wurde die Erzeugung von zufälligen Dungeons entscheidend verbessert, der Karteneditor wurde überarbeitet und das System, das spezielle Eigenschaften von Gegenständen regelt, wurde ebenfalls überholt und erweitert. Außerdem wird seit September 2010 Buildbot, ein Werkzeug zur kontinuierlichen Integration, eingesetzt.
Im Jahr 2009 wurde ein Vortrag über das Spiel während des FOSDEMs gehalten.

Mitte November 2010 wurde die Website des Spiels überholt. Das alte Design orientierte sich stark am Design des C64, die neue Website orientiert sich mehr am momentan entwickelten FreedroidRPG.

Das Spiel nahm im Jahr 2011 erneut am Google Summer of Code teil.

Weblinks 

 Freedroid bei GitLab (englisch)

Einzelnachweise 

Computer-Rollenspiel
Freies Computerspiel
Linux-Spiel
Mac-OS-Spiel
Windows-Spiel